Новгоро́дская митропо́лия — митрополия Русской православной церкви, образованная в пределах Новгородской области. Объединяет Боровичскую и Новгородскую епархии.

Глава Новгородской митрополии имеет титул митрополит Новгородский и Старорусский. С момента создания митрополии правящим архиереем является митрополит Лев (Церпицкий).

История 
В 1589 году в связи с учреждением Патриаршества Новгородская архиепископия получила статус митрополии, в связи с чем стала именоваться Новгородской митрополией. В подчинение Новгородского митрополита со временам попали Корельские епископы, которые были изгнаны шведами из своего титулярного города. Со временем они сделались обычными викариями Новгородской епархии. В Синодальный период (1700—1917 годы) Новгородская епархия фактически слилась с Санкт-Петербургской, так как ими обоими управляли один митрополит.

28 декабря 2011 года постановлением Священного синода из Новгородской епархии была выделена Боровичская епархия. Обе епархии при этом включались в образованную тогда же Новгородскую митрополию.

Примечания

Ссылки 
 Новгородская митрополия на сайте Патриархия.ru.
 Новгородская митрополия // Открытая православная энциклопедия «Древо»

 
Митрополии Русской православной церкви
Организации, основанные в 2011 году
Появились в 2011 году в России
2010-е годы в Новгородской области
2011 год в религии